Мухаммад Амин-хан (?—1694) — хан Турфана и государства Мамлакат-и Моголийе (иначе называемого Могулия или Яркендское ханство; 1682—1694). Сын Султана Саида Баба-хана.

После изгнания своего старшего брата Абд ар-Рашид-хана II Мухаммад Амин был отозван из Турфана и избран ханом на курултае кашгарских и яркендских беков. В 1692 году издан государственный приказ (ярлик) об изгнании Аппака Ходжи и его сына Яхьи Ходжи из своей страны.

Мухаммад Амин-хан пытался восстановить свою власть в качестве хана и искал внешней поддержки. Он дважды посылал дань цинскому правительству под именем хана Турфана, а в 1690 году отправил посольство к Могольскому двору в Индию. В следующем году он отправил посольство к бухарскому хану Субханкули с просьбой о помощи против «неверных кирхизов» (имеется в виду джунгар), которые «приобрели господство над страной».

В 1693-94 годах Мухаммед Амин-Хан возглавил поход против джунгар на Или, захватив более 30 000 ойратов в плен.

Хан был свергнут и убит во время восстания последователей Аппака Ходжи в 1694 году. Сын Афак Ходжи Яхья Ходжа занял трон, но правление белогорских ходжей продлилось всего два года. Аппак Ходжа и его сын были последовательно убиты во время местных восстаний.

Литература 
 Age of Achievement: AD 750 to the End of the Fifteenth Century, Volume 5, By C. Adle, Irfan Habib, page 192
 Шах Махмуд ибн мирза Фазил Чурас. Хроника. М. Наука. 1976

Туглуктимуриды
Правители Азии XVII века
Правители Яркедского ханства